Васильєв Анатолій Олександрович (1944—2014) — радянський футболіст.
 Васильєв Анатолій Олександрович (* 1946) — радянський і російський актор, народний артист Росії.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок